Puch 500 bezeichnet

 ein Motorrad der Steyr Daimler Puch AG, siehe Puch 500 (Motorrad)
 einen Kleinwagen der Steyr-Daimler-Puch AG, siehe Steyr-Puch 500